Мисс Мира 2014 () — 64-й ежегодный конкурс красоты, проводился 14 декабря 2014 года в ExCeL London, Лондон, Великобритания. За победу соревновалось 121 участниц, победительницей стала представительница ЮАР — Ролин Страусс.

Результаты 

§ Победительница по числу зрительских симпатий

Полуфинальные оценки 
  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Топ 5

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды 
Лучший дизайн костюма

Топ 
Топ 25

 1. Боливия
 2. Бразилия
 3. Китай
 4. Доминиканская Республика
 5. Англия
 6. Мексика

 7. Гайана
 8. Венгрия
 9. Индия
 10. Индонезия
 11. Малайзия
 12. Южный Судан

 13. Вьетнам
 14. Финляндия
 15. Гана
 16. Кения
 17. Нидерланды
 18. США

 19. Австралия
 20. Россия
 21. Шотландия
 22. Южная Африка
 23. Швеция
 24. Тринидад и Тобаго
 25. Филиппины

Топ 11

 1. Австралия
 2. Мексика
 3. США
 4. Кения
 5. Венгрия

 6. Бразилия
 7. Гайана
 8. Англия
 9. Южная Африка
 10. Индия
 11. Таиланд

Топ 5
 1. Венгрия
 2. Австралия
 3. Южная Африка
 4. Соединенные Штаты
 5. Англия

Внутренние конкурсы

Мисс спорт и фитнес

Мисс талант 
5 финалисток Мисс Мира Мисс Талант 2014 были объявлены 11 декабря.

Мисс топ модель

Пляжная мода

Мисс Мультимедия

Beauty with a Purpose

Выбор зрительских симпатий

Результаты интервью

Судьи 
 Джулия Морли — председатель
 Руди Саллес — член Национального собрания Франции
 Джуди Рейнольдс — Бывший президент Variety International
 Марша-Рэй Рэтклифф — Variety International Board Member
 Тони Хэтч — UK’s most celebrated musical acts and films
 Агбани Дарего — Мисс Мира 2001
 Азра Акын — Мисс Мира 2002
 Чжан Цзылинь — Мисс Мира 2007
 Кайяне Алдорино — Мисс Мира 2009

Фоновая музыка и выступления 
 Sky Blu
 The Vamps

Участницы

Заметки

Дебют

Вернулись 

Последний раз участвовали в 1960 году:
 
Последний раз участвовали в 2010 году:
 

Последний раз участвовали в 2011 году:
 
Последний раз участвовали в 2012 году:

Отказались

Замены

Обозначения

Другое примечание

Участие в других конкурсах 

Мисс Вселенная
 2014:  — Julia Furdea
 2014:  — Anissa Blondin
 2014:  — Ana Zubashvili
 2014:  — Saly Greige

Мисс Интернешнл
 2012:  — Natasha Sibaja
 2012:  — Chanel Cruz Jarrett

Мисс Земля
 2012:  — Battsetseg Turbat

Miss Intercontinental
 2012:  — Génesis Dávila (1-я Вице Мисс)
 2012:  — Natasha Sibaja (Топ 15)

Miss Tourism International
 2011:  — Natasha Sibaja (Топ 10)

Reina Hispanoamericana
 2013:  — Natasha Sibaja (Мисс Спорт)
 2014:  — Carolyne Desert (3-я Вице Мисс)

Miss Continente Americano
 2011:  — Sofía Rivera

Best Model of the World
 2010:  — Brumhilda Ochs

Юная Мисс Вселенная
 2009:  — Koyal Rana (Победительница)

Мисс Латинская Америка
 2014:  — Nicole Pinto (Победительница)
|}

Мисс Гондурас 2014

Каналы 

 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : ZAP
 : Direct TV & E!
 : Direct TV & E!
 : USArmenia
 : Direct TV & E!
 : E!
 : Direct TV & E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Direct TV & E!
 : Общенациональное телевидение
 : E!
 : Unitel Bolivia
 : BTV
 : Direct TV & E!
 : Cameroon Radio Television
 : Hang Meas HDTV
 : E!
 : Direct TV & E!
 : Télé Tchad
 : Shanghai Media Group
 : RCN Nuestra Tele
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Telecongo
 : DirecTV
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Direct TV & E!
 : Direct TV & E!
 : DirecTV
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Telecorporación Salvadoreña
 : E! & London Live
 : ETV
 : Fiji Broadcasting Corporation
 : Paris Première
 : RTG1
 : Gambia Radio & Television Service
 : E!
 : Gibraltar Broadcasting Corporation
 : Direct TV & E!
 : Direct TV & E!
 : Direct TV & E!
 : Televicentro
 : Zee Cafe
 : RCTI
 : Manoto 1
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : E!
 : E!
 : Direct TV & E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Media of Kenya|Royal Media Services
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Loan-to-value ratio
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Lietuvos rytas TV

 : MATV
 : Malawi Broadcasting Corporation
 : Direct TV & E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Malawi Broadcasting Corporation
 : Televisa
 : Ulaanbaatar Broadcasting System
 : Direct TV & E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : ZAP
 : BEC-TERO
 : Namibian Broadcasting Corporation
 : Direct TV & E!
 : E!
 : Televicentro
 : Office of Radio and Television of Niger
 : Silverbird
 : E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Telemetro
 : DirecTV
 : GMA Network
 : Univision & DirecTV
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : E!
 : Telecommunications in Rwanda
 : DirecTV
 : Direct TV & E!
 : Direct TV & E!
 : Direct TV & E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : E!
 : Radiodiffusion Télévision Sénégalaise
 : Seychelles Broadcasting Corporation
 : Sierra Leone Broadcasting Corporation
 : MediaCorp
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : South African Broadcasting Corporation
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Swaziland Broadcasting and Information Service
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Tanzania Broadcasting Corporation
 : BEC-TERO
 : TVT
 : Direct TV & E!
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Eurasia Channel
 : Lebanese Broadcasting Corporation
 : Uganda Broadcasting Corporation
 : E!
 : DirecTV
 : DirecTV
 : Venevision
 : Vietnam Television
 : E!
 : ZNBC
 : Zimbabwe Broadcasting Corporation

Примечание

См. также 
 Мисс Вселенная 2014
 Мисс Интернешнл 2014
 Мисс Земля 2014

Ссылки 
 Мисс Мира 2014

Мисс мира
События 14 декабря
Декабрь 2014 года
2014 год в Великобритании
2014 год в Лондоне